Le tournoi de tennis de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2005, classée en catégorie Tier III, se dispute du 14 au .

Flavia Pennetta remporte le simple dames. En finale, elle bat Lourdes Domínguez Lino, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Emmanuelle Gagliardi et Tina Pisnik.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
Bogota
Sport en Colombie en 2005
Tennis en février 2005